Plaatsen in de Verenigde Staten:
New Albany (Indiana)
New Albany (Kansas)
New Albany (Mississippi)
New Albany (Ohio)
New Albany (Pennsylvania)

Zie ook
Albany (doorverwijspagina)